Села:
 Рунівщина — Полтавська область, Полтавський район
 Рунівщина — Харківська область, Зачепилівський район